Zdravko Kuzmanović (Servisch: Здравко Кузмановић) (Thun, 22 september 1987) is een in Zwitserland geboren Servisch betaald voetballer die doorgaans op het middenveld speelt. Hij tekende in juni 2015 een contract tot medio 2020 bij FC Basel, dat hem overnam van Internazionale. Kuzmanović debuteerde in juni 2007 in het Servisch voetbalelftal, waarvoor hij meer dan 25 interlands speelde. Zijn eerste twee interlanddoelpunten maakte hij uit tegen België.

Clubstatistieken

Kuzmanovic, Zdravko